Парламентские выборы в Норвегии проходили 7 октября 1957 года. В результате победу вновь одержала Рабочая партия, которая получила парламентское большинство в 78 из 150 мест. Это стали последние выборы, на которых какая-либо партия получила большинство в норвежском парламенте.

Результаты 

 Объединённый партийный список ПЦ и КП получил 4 места, три из которых выиграли консерваторы и одно место — центристы, которое заняли консерваторы.

 Объединённый партийный список ЛП и КП не получил ни одного места.

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1957 год в Норвегии
Октябрь 1957 года